Piotr Nowakowski (ur. 1888) – poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Piotr Nowakowski (1930–1995) – polski górnik i polityk
 Piotr Nowakowski (1944–2009) – polski marynarz i polityk, wiceminister transportu
 Piotr Tomasz Nowakowski (ur. 1974) – polski pedagog i publicysta
 Piotr Nowakowski (ur. 1987) – polski siatkarz
 Piotr Nowakowski – polski strzelec